Василий Фёдорович Торопов (1918 — 7 февраль 2007, Ярославль) — советский партийный, государственный деятель, первый секретарь Ярославского сельского обкома КПСС (1963—1964), председатель Ярославского облисполкома (1964—1979).

Биография 

После окончания Горьковского сельскохозяйственного института с 1942 по 1946 год служил в Советской армии. С 1946 года заведующий элитно-семёноводческим хозяйством колхоза «Страна Советов» Ярославского района.

С 1948 года на партийной и советской работе: заведующий отделом, секретарь Ярославского райкома партии; в 1953—1957 1-й секретарь Нагорьевского районного комитета КПСС (Ярославская область); в 1957—1960 заведующий Отделом партийных органов Ярославского обкома КПСС; в 1960—1961 первый секретарь Ярославского райкома партии, в 1961—1963 секретарь Ярославского областного комитета КПСС.

В 1963—1964 годах — первый секретарь Ярославского сельского обкома КПСС. С 1964 по 1979 год В. Ф. Торопов — председатель Ярославского облисполкома. Депутат Верховного Совета РСФСР 6—9-го созывов.

С 1979 года на пенсии. Написал книгу воспоминаний.

Государственные награды 

Награждён орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, многими медалями.

Сочинение

Источники 
 Ушел человек-легенда. Золотое кольцо
 Справочник по истории коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Примечания 

Персоналии:Нижний Новгород
Персоналии:Переславский район
Первые секретари Ярославского обкома КПСС
Председатели Ярославского облисполкома
Персоналии:Ярославский район (Ярославская область)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС